Владимир Александрович Перфильев — генерал-майор, конструктор вооружений, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за 1978 год.

Биография 
Родился 24 мая 1925 года в Сестрорецке Ленинградской области в семье рабочего.

В 1941 году окончил 8 классов и после начала войны в числе других членов семей заводчан вместе с Сестрорецким заводом эвакуирован в Новосибирск, работал токарем-резьбовиком.

С сентября 1942 года по 1944 год учился в Ленинградской артиллерийской спецшколе (Тобольск), после её окончания 1 июня 1944 года призван в РККА и направлен в Смоленское артиллерийское училище (г. Ирбит Свердловской области). Выпущен в мае 1945 г. и в звании младшего лейтенанта прибыл на должность командира взвода управления в 50-й пушечный артиллерийский полк 216-й корпусной артиллерийской Харбинской бригады (Дальний Восток). Участвовал в войне с Японией, награждён орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией».

С февраля 1946 по апрель 1947 г. командир взвода курсантов в школе сержантов 216-й корпусной артиллерийской Харбинской бригады, командир огневого взвода в 50-м пушечном артиллерийском полку этой бригады.

С апреля 1947 по 1952 год командир огневого взвода, старший офицер батареи 87-го гаубичного артиллерийского полка 39-й стрелковой Тихоокеанской дивизии.

В 1952-1957 гг. учился в Военной артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского, после её окончания направлен в в/ч 03080 (10 ГНИИП МО), где служил в должностях от старшего инженера-испытателя до начальника ведущего испытательного 1-го Управления (командира в/ч 03080-Л) по испытаниям систем противоракетной и противокосмической обороны.

Принимал участие в испытаниях новейших образцов вооружения противоракетной обороны, в том числе в пуске 4 марта 1961 года противоракеты В-1000 по перехвату баллистической цели.

В 1969 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук.

За разработку и создание противоракеты в 1978 году была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники (в составе авторского коллектива).

С 1978 года заместитель начальника 45-го ЦНИИ МО по научно-исследовательской работе.

Уволен из рядов Вооруженных Сил в 1986 году по возрасту.

Скоропостижно умер 14 октября 2001 года. Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Источники 
 Щит России: системы противоракетной обороны. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. МГТУ, 2009 - Всего страниц: 502
 http://veteran.priozersk.com/biografy/333 
 http://www.vko.ru/sites/default/files/images/pictures/archive2001/books/45/042-050.pdf 
 http://eurasian-defence.ru/sites/default/files/doc/g2.pdf 

Родившиеся в Сестрорецке
Похороненные на Митинском кладбище
Кандидаты технических наук
Награждённые медалью «За победу над Японией»
Участники советско-японской войны (СССР)